

Aziende 
 Wolseley – ex casa automobilistica inglese
 Wolseley – azienda di materiali per costruzioni e impianti

Geografia 
 Wolseley – fiume canadese
 Wolseley – città del Saskatchewan, Canada
 Wolseley – quartiere di Winnipeg, Canada
 Wolseley – città dell'Australia
 Wolseley – città del Sudafrica
 Wolseley Road – strada residenziale di Sydney

Persone 
 Frederick Wolseley – inventore e imprenditore irlandese
 Garnet Wolseley – generale britannico
 George Wolseley – generale britannico
 Pat Wolseley – botanica britannica